Разма́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Размадзе, Александр Соломонович (1845—1896) — композитор и музыкальный критик.
 Размадзе, Андрей Михайлович (1890—1929) — грузинский математик.
 Размадзе, Галактион Самсонович (1913—1988) — советский военный, участник вооружённого конфликта у озера Хасан и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Полковник.
 Размадзе, Илья Омаинович (1899—1953) — советский военный деятель, генерал-майор (1944 год).
 Размадзе, Ираклий (род. 1997) — грузинский ватерполист.
 Размадзе, Леван (род. 1985) — грузинский дзюдоист и боец ММА.